
Molekulska formula -{C25H35NO4}- se može odnositi na:

 Norbuprenorfin
 Dihidroetorfin